Округ Крейн () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нем проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Крейн.

История 

Округ Крейн был сформирован в 1887 году из участка округа Том-Грин. Он был назван в честь Кэри Крейна, президента университета Бэйлор.

География 

По данным бюро переписи населения США площадь округа Крейн составляет 2035 км², из которых 2035 км² — суша, а 0 км² — водная поверхность (0,01 %).

Ссылки

Примечания 

Округа Техаса